Jennie Alexander née le  et mort le  est une écrivaine et menuisière américaine trans.

Références

Naissance en décembre 1930
Décès en juillet 2018
Décès à 87 ans
Femme trans